Senator Stennis van de staat Mississippi in de Amerikaanse Senaat.
 USS John C. Stennis (CVN-74) een vliegdekschip van de Amerikaanse marine.
 Bijnaam van Dennis Weening
 Stennis schoppen.